

Шерпень () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Скорцень.

Шерпень () — село у Аненій-Нойському районі.